Saas puede referirse a:
	
 Saas (Alemania), entidad local menor alemana del municipio de Mönchengladbach.
 Saas (apellido), apellido.
 Saas (España), aldea española de la parroquia de Gundibós, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Saas-Almagell, comuna suiza del cantón de Valais.
 Saas-Balen, comuna suiza del cantón de Valais.
 Saas-Fee, comuna suiza del cantón de Valais.
 Saas-Grund, comuna suiza del cantón de Valais.
 Saas im Prättigau, comuna suiza del cantón de los Grisones.